Het ATP-toernooi van Miami 2001 (met de officiële naam Ericsson Open) vond plaats van 21 maart tot en met 1 april 2001. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Miami
ATP-toernooi van Miami